Szabolcs-Szatmár-Bereg is een comitaat (megye) in het noordoosten van Hongarije. Het comitaat telt 463.461 inwoners (2001). Het wordt begrensd door Slowakije in het noordwesten, Oekraïne in het noordoosten, Roemenië in het zuidoosten en de comitaten Borsod-Abaúj-Zemplén in het noordwesten en Hajdú-Bihar in het zuidwesten. De hoofdplaats is Nyíregyháza.

De stad Nyíregyháza is een stad met comitaatsrecht. 23 plaatsen in Szabolcs-Szatmár-Bereg hebben de status van stad, waarvan Mátészalka en Kisvárda de grootste zijn.

Grondgebied 
De drievoudige naam van het comitaat wijst erop dat Szabolcs-Szatmár-Bereg een samenvoeging is van verschillende oude comitaten. Van 1950 tot 1990 heette het comitaat Szabolcs-Szatmár. Dit comitaat was in 1950 ontstaan. Szabolcs stond voor het westelijke gedeelte, dat tot 1950 Szabolcs-Ung heette en was voortgekomen uit de resten van de oude comitaten Szabolcs (het overgrote deel) en Ung (een zeer klein deel met de plaats Záhony), die voor de rest in 1920 aan Tsjecho-Slowakije waren gekomen. Szatmár was het oostelijke gedeelte, dat tot 1950 Szatmár-Ugocsa-Bereg heette. Dit waren de resten van de oude comitaten Szatmár en Bereg, waarvan Bereg in 1920 grotendeels Tsjecho-Slowaaks was geworden en Szatmár voor een groot deel Roemeens. Szatmár-Ugocsa-Bereg bewaarde weliswaar de naam van een derde comitaat dat voor Hongarije verloren was gegaan, Ugocsa, maar dit was in 1920 volledig opgedeeld tussen Tsjecho-Slowakije en Roemenië (van de genoemde comitaten ligt overigens alleen het westen van Ung nog in Slowakije, de rest van de Tsjecho-Slowaakse gebieden maakt tegenwoordig deel uit van Oekraïne).

De hoofdstad van Szabolcs resp. Szabolcs-Ung was de huidige comitaatshoofdstad Nyíregyháza. Die van Szatmár-Ugocsa-Bereg was Mátészalka. De vroegere hoofdsteden van Ung, Szatmár, Bereg en Ugocsa liggen tegenwoordig alle in Oekraïne en Roemenië.

Járások (districten)

Steden en dorpen

Stad met comitaatsrecht 
 Nyíregyháza

Andere steden 
(gesorteerd naar bevolkingsomvang, volgens de census van 2001)

Dorpen 

Comitaat van Hongarije